Begunci so lahko:

 Begunci, osebe
 Begunci, feljtonski roman Josipa Vandota
 Begunci, pesniška zbirka Alojza Gradnika
 Begunci, vojna povest Minke Krejan

Glej tudi
 Begunec (razločitev)